Miejscowości w Polsce
 Dolna Kolonia – część wsi Małyszyce w woj. małopolskim w pow. olkuskim, w gminie Trzyciąż
 Dolna Kolonia – część wsi Jeziorowice w woj. śląskim w pow. zawierciańskim, w gminie Żarnowiec
 Dolna Kolonia – wieś w woj. świętokrzyskim w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów